Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2010 — десятый чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Прошёл с 15 по 19 декабря 2010 года в Дубае, ОАЭ.

Столица юбилейного мирового чемпионата на короткой воде была объявлена 9 апреля 2006 года в Шанхае, где прошло заседание бюро Международной федерации плавания (FINA). 11 голосами против 10 Дубай победил турецкий Стамбул, который стал столицей следующего, 11-го чемпионата мира в 2012 году.

Таблица медалей

Мужчины 

* — участники предварительных заплывов

Женщины 

* — участники предварительных заплывов

Сокращения 
 WR — рекорд мира
 ER — рекорд Европы
 AR — рекорд Африки
 CR — рекорд чемпионатов мира на короткой воде
 NR — национальный рекорд

См. также 
 Чемпионат Европы по водным видам спорта 2010
 Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2010

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира

2010
Декабрь 2010 года
Спорт в ОАЭ в 2010 году
Международные спортивные соревнования в Дубае
Чемпионаты мира в ОАЭ